Ры́си (,  «рыжий») — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек (Felis).

К нему относятся несколько видов кошек средних размеров:

 
 ; некоторые источники считают её подвидом обыкновенной рыси
 . Водится на юго-западе Испании (большая часть — в Национальном парке Доньяна). Внесена в Приложение I CITES (Конвенции о международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры), а также в списки Всемирного союза охраны природы (IUCN), в категорию 1 (животные, подвергающиеся угрозе исчезновения).
 
  Lynx issiodorensis

Степная рысь и болотная рысь, несмотря на названия, филогенетически не относятся к данному роду.

Рысь — типичная кошка, хотя величиной с крупную собаку, которую отчасти напоминает своим укороченным телом и длинноногостью. Очень характерна голова рыси: сравнительно небольшая, округлая и очень выразительная. Рост обычной рыси достигает 55 см, канадской от 48 см до 56 см, а пиренейской — от 60 до 70 см. От других кошачьих рыси отличаются коротким хвостом и кисточками на концах ушей. Масса тела рыси от 10 до 20 кг.

В скандинавской традиции рысь была священным животным богини Фрейи. Считалось, что рыси впряжены в её колесницу, но на самом деле это были кошки породы Норвежская лесная, похожие на рысь, или их предки лесные коты, чей ареал обитания достигал Ютландии и Шотландии.. Древние греки верили, что острый взор рыси способен пронзать насквозь непрозрачные предметы. Своё научное название это животное получило от , рысь.

Галерея

Примечания 

Рыси
Объекты охоты
Роды млекопитающих